Az alábbi két személy művészneve:
 Scatman Crothers (1910–1986) amerikai színész, jazz-zenész, színész
 Scatman John (1942–1999) amerikai jazz-pop-zenész
 Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) (1994) Scatman John legismertebb dala